Osoby o tym nazwisku:
 Annibale Maffei – sabaudzki dyplomata, polityk i wojskowy
 Arturo Maffei – włoski lekkoatleta
 Bernardino Maffei – rzymskokatolicki duchowny
 Marco Antonio Maffei – rzymskokatolicki duchowny
 Raffaello Maffei – rzymskokatolicki duchowny, teolog i historyk